Сезона 2013/14. Премијер лиге била је 22. сезона Премијер лиге од њеног оснивања 1992.. Сезона је почела 17. августа 2013. а завршила се 11. маја 2014. Манчестер јунајтед је бранио титулу освојену годину дана раније.

Манчестер сити је постао првак, заузевши 1. место у узбудљивом финишу испред Ливерпула и Челсија. Ово је Ситију била 2. титула Премијер лиге, а укупно 4. титла шампиона Енглеске.

Осим Ситија, пласман у Лигу шампиону обезбели су и другопласирани Ливерпул, трећепласирани Челси, као и четвртопласирани Арсенал. Титулу најбољег стрелца је понео Луис Суарез, који је постигао 31 голова.

У другу лигу су испали Норич, Фулам и Кардиф.

Састав Премијер лиге у сезони 2013/14.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премијер Лиге за сезону 2013/14.

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Хал је учешће у Лиги Европе обезбедио као финалиста ФА Купа, пошто је победник Арсенал обезбедио учешће у Лиги шампиона.

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти 

Премијер лига
Сезона 2013/14. у енглеском фудбалу